

Anno 
 1948 – (MCMXLVIII in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1948 a.C.

Matematica 
 1948 – numero naturale

Astronomia 
 1948 Kampala – asteroide della fascia principale del sistema solare

Altro 
 1948 – film documentario scritto e diretto da Mohammad Bakri nel 1998